Mercado horizontal: o conjunto de setores industriais que são potenciais compradores de um produto ou serviço industrial. Um comprador pode ser adquirido por empresas agrícolas, mineral, governo, universidade ou pelos setores da industria de transformação.

Mercado
Marketing